Лорант — имя и фамилия.

Имя 
 Лорант — венгерское имя

Фамилия 
Известные носители:
 Лорант, Дьюла — венгерский футболист и тренер.
  — немецкий футболист и тренер.